SAP Open 2012 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 250 z cyklu SAP Open rozgrywany w dniach 11–19 lutego 2012 roku w San Jose na kortach twardych w hali o puli nagród 531 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012